Алексе́й Воронцо́в:
 Воронцов, Алексей Алексеевич (1942—2018) — государственный и политический деятель. Член-корреспондент Международной академии информационных процессов и технологий.
 Воронцов, Алексей Васильевич (род. 1941) — преподаватель РГПУ и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от КПРФ.
 Воронцов, Алексей Иванович (1914—1988) — советский лесной энтомолог, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Воронцов, Алексей Парамонович (1915—1943) — участник Великой Отечественной войны, гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Воронцов, Алексей Ростиславович (род. 1951) — российский архитектор, член Правления Союза московских архитекторов.
 Воронцов, Алексей Сергеевич (род. 1986) — казахстанский хоккеист.